Chifley Tower — небоскрёб, находящийся в городе Сидней, Австралия. Высота здания 244 метра (801 фут), 53 этажа и это делает его девятым по высоте зданием Австралии. Небоскрёб был построен в 1992 году.

Сооружение было разработано архитектурной фирмой «Kohn Pederson Fox & Associates». Структурными инженерами была Flack and Kurtz Australia.

См. также 

 Список самых высоких зданий Австралии

Ссылки 
Level 41 Restaurant

Небоскрёбы Сиднея
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 1992 году